Халино — название населённых пунктов в России:

 Халино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Халино — деревня в Курском районе Курской области.
 Халино — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Халино — авиабаза в Курской области.